Associação Atlética XI de Agosto — clube esportivo da cidade de Tatuí, estado de São Paulo 
 Centro Acadêmico XI de Agosto — órgão representativo dos estudantes da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco

Desambiguação